Princezna Marie Beatrix Savojská (* 2. února 1943) je nejmladší dcera posledního italského krále Umberta II. a jeho manželky královny Marie Josefy.

Život 
Narodila se jako principessa Maria Beatrice Elena Margherita Ludovica Caterina Romana di Savoia. Byla třetí dcerou a zároveň čtvrtým a posledním dítětem prince a princezny z Piemontu, rodině a přátelům známá jako „Titi“. Když jí byly tři roky, její otec Umberto II. vládl něco málo přes měsíc Itálii, od 9. května 1946 do 12. června 1946. Rodina byla poté vyhoštěna a nakrátko se shromáždila v Portugalsku, kde se její rodiče rozhodli oddělit. Ona a její sourozenci odjeli s matkou do Švýcarska, zatímco jejich otec zůstal na Portugalské riviéře.

Manželství a děti 
Princezna Marie Beatrix se v roce 1967 pokusila provdat za italského herce Maurizia Arenu, ale zabránila tomu její rodina, která podala žalobu prohlašující, že je duševně nezpůsobilá se vdát. Žaloba byla stažena na začátku roku 1968, kdy vztah skončil.

Titi se 1. dubna 1970 provdala v Ciudad Juárez v Mexiku za Luise Rafaela Reyna-Corvalán y Dillon (* 18. dubna 1939, Córdoba, Argentina – † 17. února 1999, Cuernavaca, Mexiko), syna Cesara Augusta Reyna-Corvalána a Amalie Marie Dillon Calvo. V lednu 1971 proběhl v Córdobě v Argentině také náboženský obřad. Rozešli se v roce 1995 a rozvedli se v roce 1998.

Pár měl tři děti:

 Rafael Humberto Lupo Corvalán-Reyna y de Saboya (* 21. září 1970, Ciudad de México, Mexiko, † 29. dubna 1994, Boston, Massachusetts), ve vztahu s Margaret Beatty Tylerovou (* 1966), se kterou se mu narodila posmrtně jedna dcera:
 Uriel Tyler (* 1994)
 Patrizio Corvalán-Reyna y de Saboya (1971–1971), zemřel krátce po narození.
 Azaea Beatrice Corvalán-Reyna y de Saboya (* 11. listopadu 1973, New York, USA), se v roce 1996 provdala v Mexiku za Artura Pando y Mundet (* 1973). Pár je nyní rozvedený a má jednu dceru:
 Marie José Pando y Corvalán-Reyna (* 23. července 1996, Ciudad de México, Mexiko).

Nějakou dobu její matka žila s ní a jejími dětmi v Mexiku.

Její nejstarší syn zemřel ve věku 23 let 29. dubna 1994 v Bostonu ve státě Massachusetts při pádu z terasy budovy, kde žil.

Její bývalý manžel byl zavražděn 17. února 1999 v Cuernavace v Mexiku. Princezna se nezúčastnila jeho pohřbu.

Tituly a oslovení 
 2. února 1943–současnost: Její královská Výsost princezna Marie Beatrix Savojská

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Narození v roce 1943
Žijící lidé
Italské princezny
Savojské princezny
Nositelé Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Italští emigranti a exulanti